Нагольный — хутор в Черноярском районе Астраханской области, входит в состав Черноярского сельсовета.

География и климат 
Хутор находится на острове, расположенном между Волгой и Ахтубой, напротив села Чёрный Яр. Территория хутора не затопляется во время разлива Волги, так как он расположен на возвышенности, а также имеется насыпной вал, спасающий от затопления. Территория поселения со всех сторон окружена лесом. Воздух на острове влажный. Через хутор протекает речка.

История 
Ранее на территории хутора было более 80 дворов, была своя школа, плодовый сад и детский дом. Население занималось сельским хозяйством на заливных лугах и рыбной ловлей в местных прудах и в Волге.

С приходом Хрущёва к власти, была сделана ставка на укрупнение населённых пунктов, в связи с чем многие жители хутора переселились в близлежащие сёла и города. На данный момент постоянного населения у хутора нет, бывают сезонные жители.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Черноярского района